J100 peut faire référence à :
 Daewoo Nubira J100, première génération de la Daewoo Nubira ;
 , un dragueur de mines de la Marine royale canadienne.